Вид — те ж саме, що й обличчя
 Вид — граматична категорія в слов'янських і деяких інших мовах
 Вид — основна одиниця в системі класифікації тваринного та рослинного світу

Документ 
Вид на проживання — документ, особове посвідчення, що дає право проживати де-небудь, зараз у цьому сенсі частіше вживають термін «посвідка»
 Посвідка на постійне проживання
 Посвідка на тимчасове проживання

Див. також 
 Види спорту
 Вид збройних сил
 «Вид із вікна в Ле Гра» — геліогравюра, що вважається першою в світі фотокарткою, знятою з натури

Примітки